Гражданский совет — название политических и иных общественных организаций в разных странах. В их числе

 Россия
 Донской гражданский совет (декабрь 1917 года — февраль 1918 года) — объединённый орган руководства антибольшевистскими силами, претендовавший на роль всероссийского правительства.
 Гражданский совет (с ноября 2022) — политическое объединение, состоящее из общественных деятелей из 9 российских регионов. На данный момент известно, что это три республики Кавказа — черкесов представляет председатель организации «Хасэ» Ибрагим Яганов, чеченцы и дагестанцы, четыре региона за Уралом, и два — в Европейской части. Объявили набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ, в том числе Русского добровольческого корпуса (РДК), а также региональные и национальные организации гражданского сопротивления. Среди участников совета: координатор гражданского сопротивления Денис Соколов (научный советник Центр стратегических и международных исследований (США) и эксперт фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation)) и международный секретарь Анастасия Сергеева. 

 Австралия
 Гражданский избирательный совет Австралии () — националистическая партия связанная с международным движением Ларуша; см. тж. Политический католицизм, Национальный гражданский совет Австралии, выделившийся из Католического движения социальных исследований, существовавшего в 1940-1950-е годы.

 Исландия
 гражданский совет (:is:borgarráð) — исполнительный орган в системе муниципального управления столицей (см. Административное деление Исландии)

 США
  () — одно из специализированных учреждений федерального уровня, подсудных Апелляционному суду США

Примечания